Namenstage T
Namenstage